Moerdes bzw. Mördes ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Moerdes (1865–1898), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Florian Mördes (1823–1850), deutscher Jurist, Politiker und Innenminister der badischen Revolutionsregierung
 Johann von Treutlein-Moerdes (1858–1916), deutscher Ministerialbeamter in München